Иоганн Таулер (, 1300,  —16 июня 1361, ) — немецкий христианский мистик и проповедник.

Биография 
Родом из Страсбурга, родился в семье богатого купца. Отказался от значительного состояния и в 1318 вступил в доминиканский орден. Занимался преимущественно изучением произведений древней и новейшей мистики (Прокл Диадох, Дионисий Ареопагит, но особенно Мейстер Экхарт). Побывав в Кёльне, может быть, и в Париже, стал проповедником в Страсбурге. Несмотря на интердикт, наложенный на Страсбург Иоанном XXII, Таулер вместе с другими доминиканцами продолжал проповедь, вследствие чего должен был в 1339 переселиться в Базель, где близко сошёлся с «друзьями Бога». В конце 1340-х годов Таулер снова был в Страсбурге. Здесь его посетил «друг Бога» из Оберланда. Под влиянием последнего он в течение двух лет подвергал себя тяжёлым аскетическим послушаниям. Впрочем, как это так называемое обращение Таулера, так и деятельность его во время интердикта подвергаются сомнению. В 1352 он снова начал проповедовать в Страсбурге и других местах.

Учение 
Как мистик Таулер отличается от Экхарта тем, что гораздо меньше занимается философскими идеями, ведущими к пантеизму, а требует главным образом проявления христианского духа в практической жизни. Он настаивает на простоте веры, на "осязательном" проявлении духа, исполненного любви к Богу. Как человек высокой нравственности, он беспощадно осуждал недостатки представителей церковной структуры — алчность, роскошь, жестокость и другие пороки светские и духовные.

Наследие 
Из его сочинений и проповедей многие остались в рукописях. Его «Predigten» (ср.-в.-нем. «Проповеди»; Лейпциг, 1498) Гамбергер обработал на верхнегерманском наречии (2-е изд., Прага, 1872); избранные проповеди издал Лангдорф (Лпц., 1892).

Издания на русском языке 
 Царство Божие внутри нас: Проповеди Иоханна Таулера. Спб: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-та, 2000.

Примечания

Ссылки 

 
 John Tauler 

Христианские мистики
Мистики Германии
Доминиканцы Германии
Проповедники Германии